Il 25 maggio 2014 (con ballottaggio l'8 giugno) in Veneto si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Venezia

Noale

Scorzè

Spinea

Padova

Padova

Cadoneghe

Monselice

Rubano

Selvazzano Dentro

Treviso

Mogliano Veneto

Paese

Preganziol

Vittorio Veneto

Verona

Legnago

Negrar

Pescantina

San Bonifacio

Vicenza

Arzignano

Bassano del Grappa

Montecchio Maggiore

Schio

Valdagno

Note

Veneto
2014